Orania kan syfta på:

 Villa Orania – ett betydande exempel på Schweizerstilen
 S/S Orania – ett svenskt fartyg som sänktes under andra världskriget
 Orania (stad) – en mindre sydafrikansk ort vid Orange River i Karooregionen i Norra Kapprovinsen
 Orania (växter) – ett släkte växter tillhörande palmerna